Не путать с Днём короля в Нидерландах.

 «Король» в этой статье означает монарха Соединённого королевства и Содружества наций и заменяется на слово «королева» со сменой пола монарха.

Официальный день рождения короля (, иногда его называют просто «День рождения короля») — день, в который официально отмечается день рождения монарха Соединённого королевства и Содружества наций (обычно не совпадает с настоящим днём рождения). Дата праздника меняется от страны к стране и лишь символизирует день рождения правителя (нынешний монарх, Карл III, родился 14 ноября 1948 года).

Великобритания 
В Великобритании день отмечается с 1748 года праздником Выноса знамени (также известным как парад в день рождения короля). В Великобритании этот день не является выходным и, начиная с короля Эдуарда VII (1901—1910), отмечается в первую, вторую или (редко) третью субботу июня в расчёте на хорошую погоду (сам Эдуард родился в ноябре). Можно считать официальным днём рождения монарха именно эту дату, объявленную по решению самого монарха.

Австралия 
Большинство штатов Австралии, кроме штата Западная Австралия, отмечают день рождения короля во второй понедельник июня.

Поскольку Западная Австралия празднует в эти же дни основание штата, губернатор Западной Австралии провозглашает день рождения королевы отдельно, обычно основываясь на сроках школьных каникул и Королевского шоу в Перте. Как правило, празднование приходится на последний понедельник сентября или первый понедельник октября.

Канада 
Канада празднует день рождения королевы в День Виктории (в честь королевы Виктории, родившейся 24 мая 1819 года) — Victoria Day, в третий понедельник мая. Праздник является одним из 10 (в Квебеке — 11) официальных выходных, обязательных и оплачиваемых для работников всех государственных секторов. В тёплых регионах Канады в этот день часто начинают работать парки и открытые бассейны.

В Квебеке начиная с 1967 года праздник имеет иное название и связан с иными событиями (отчасти оттого, что квебекцы не хотят принимать англо-канадские культуру и историю). С 1967 по 2003 годы он носил название «День Долла́ра» () в честь одного из генералов-первопроходчиков провинции — Адама Доллар-дез-Ормо, защищавшего форт Виль-Мари от ирокезских натисков в 1660-х годах. В 2003 году праздник был официально переименован в «Национальный день Патриотов» () в свете ознаменования и почести памяти погибших в национал-патриотическом восстании 1837—38 годов. Нередко «патриоты» в наименовании также пишутся с маленькой буквы дабы почтить любое сопротивление англо-канадскому режиму в истории провинции.

Новая Зеландия 
В Новой Зеландии праздник отмечается в первый понедельник июня и обычно служит открытием горнолыжного сезона.

Другие страны и территории 
Официальный день рождения королевы является государственным праздником в Гибралтарe и большинстве других британских заморских территорий.

Случаи путаницы с датой 
Наиболее известная ошибка произошла в 2010 году, когда Госдепартамент США поздравил королеву на неделю раньше срока (12 июня в 2010 году).

Примечания

Источники 
 Статья на сайте BBC 

Национальные праздники